Arbor Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arbor Hill (Iowa)
 Arbor Hill (Virginia)

Siehe auch:
 Arbor Hills
 Arbory Hill